Wusel & Pip ist eine niederländische Zeichentrickserie, die zwischen 2010 und 2014 produziert wurde.

Handlung 
Die beiden Hunde Wusel und Pip sind gute Freunde und erleben gemeinsam viele Abenteuer. Mit dabei sind außerdem tierische, pflanzliche und gegenständliche Freunde aus dem Zaubergarten.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2010 und 2014 unter der Regie von Patrick Raats in den Niederlanden produziert. Dabei sind 26 Folgen entstanden. Die deutsche Erstausstrahlung im Fernsehen fand am 29. Dezember 2014 auf KiKA statt. Zudem wurden mehrere DVDs zur Serie veröffentlicht.

Episodenliste

Weblinks 
 offizielle Website (niederländisch)
 
 Wusel & Pip auf KIKA.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Niederlande)
Fernsehserie der 2010er Jahre